Toarp kan avse:
 
 Toarp, Malmö kommun - tätort och delområde i stadsdelen Oxie i Malmö kommun
 Toarps socken – i Västergötland
 Toarps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
 Toarps församling – i Västergötland
 Toarps kyrka – i Toarps församling
 Tåstarp och Toarp – en småort i Ängelholms kommun